Сан-Па́улу () — вариант написания имени Святого Апостола Павла на португальском языке.

Топонимы 
 Сан-Паулу — крупнейший город в Бразилии, столица одноимённого штата.
 Сан-Паулу — агломерация в Бразилии в одноимённом штате.
 Сан-Паулу — микрорегион, входящий в штат Сан-Паулу, составная часть мезорегиона Агломерация Сан-Паулу.
 Сан-Паулу — штат в Бразилии.
 Сан-Паулу — фрегезия в Португалии, входящая в округ Лиссабон.
 Сан-Паулу (острова) — бразильский архипелаг в Атлантическом океане.

Прочее 
 «Сан-Паулу» — авианосец военно-морских сил Бразилии.
 «Сан-Паулу» — линейный корабль ВМС Бразилии.
 «Сан-Паулу» — бразильский футбольный клуб.

См. также 
 Сан-Паоло — вариант на итальянском языке.
 Сент-Пол — вариант на английском языке.
 Сен-Поль — вариант на французском языке.